Le colosse de Rhodes peut faire référence :
 au colosse de Rhodes, la sixième des Sept Merveilles du monde ;
 au film de Sergio Leone, Le Colosse de Rhodes ;
 au tableau de Salvador Dalí, Le Colosse de Rhodes.

Homonymie